Некрасова, Екатерина:
 Некрасова, Екатерина Алексеевна (1905—1989) — советский искусствовед, специалист по английскому и русскому искусству.
 Некрасова, Екатерина Владимировна (род. 1977) — русская писательница, тележурналистка, фотомодель, победительница нескольких конкурсов красоты
 Некрасова, Екатерина Степановна (1847—1905) — журналист, историк литературы. См. также 
 Некрасова — фамилия.